Georges Mathias (1826-1910) est un pianiste, pédagogue et compositeur français.
 Georges Mathias dit Paraf-Javal (1858-1941) est un militant libertaire français, anarchiste individualiste.